Violet perlemorsommerfugl (Clossiana dia) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er især udbredt i det sydlige Europa. Arten er fundet nogle få gange i Danmark.

Udseende

Kilder/Henvisninger 
 Sommerfugle i Europa og Nordafrika
 www.fugleognatur.dk: Felthåndbogen, Violet perlemorsommerfugl
Violet perlemorsommerfugl på lepidoptera.dk

Galleri 

Perlemorsommerfugle
Danmarks dagsommerfugle